Hard Candy может иметь следующие значения:
 Hard Candy — американская косметическая компания.
 Леденец () — триллер Дэвида Слэйда, снятый в 2005 году.
 Hard Candy — альбом, а также его заглавная песня американской рок-группы Counting Crows.
 Hard Candy — одиннадцатый альбом американской певицы Мадонны.
 Hard Candy — альбом американского певица Неда Дохени.